Пуерто дел Меските има више значења:

 Пуерто дел Меските (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Меските, Ла Калера (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто дел Меските (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику